Comitatul Colfax sau Colfax County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Colfax County, Nebraska 
 Colfax County, New Mexico